Ejido San Lorenzo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Lorenzo, San Buenaventura, ort, 
 Ejido San Lorenzo, Michoacán de Ocampo, ort, Tlalpujahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar